Hiiumaa of Dago, eiland van Estland
Dago (Parung Panjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
Dago (Coblong), een wijk van de stad Bandung in de provincie West-Java
Dago nv, Belgisch Databekabelings bedrijf 
Curug Dago, een 30 meter hoge waterval langs de Cikapundung ten noorden van de Indonesische stad Bandung
Jalan Dago, een straat in Bandung